Храм:
 Храм — место богослужений, религиозных обрядов и молитв.
 Храм — одно из названий реки Храми.
 «Храм» (1920 год) — фантастический рассказ Лавкрафта.

См. также 
 Иерусалимский храм
 Темпл